Alexandru cel Bun ist der Name folgender Personen:

 Alexandru cel Bun († 1432), Fürst der Moldau

Alexandru cel Bun ist der Name folgender Orte:

in Rumänien:
 Alexandru cel Bun (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Alexandru cel Bun (Iași), Dorf im Kreis Iași

in Moldawien:
 Alexandru cel Bun, früherer Name von Alexanderfeld, Gemeinde im Rajon Cahul
 Alexandru cel Bun (Soroca), Dorf im Rajon Soroca

Alexandru cel Bun bezeichnet außerdem:

 Alexandru cel Bun (Schiff), ein 1882 gebautes Kanonenboot und Minenleger der rumänischen Marine